Tecla de atalho - em informática
Wikipédia:Atalho - Artigo informativo da Wikipédia lusófona
Tabela de atalhos do teclado
Açude Atalho - no Ceará, Brasil
Corta-caminho - caminhos de acessos mais rápidos entre vários locais

Desambiguação